Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине прошли 12 октября 2014 года.

Особенности 
Граждане избрали трёх членов Президиума (Республика Сербская — серб, Федерация Боснии и Герцеговины — бошняк и хорват) и 42 депутатов  Парламентской Скупщины Боснии и Герцеговины на основе пропорционального представительства, а также председателей и депутатов законодательных органов двух субъектов. По некоторым оценкам, проведение выборов обошлось бюджету страны в 4,5 миллиона евро. Между тем, Босния и Герцеговина является одной из наиболее бедных стран Европы, в которой безработица достигает 44 %.

Кандидаты

В Президиум

Бошняки

Хорваты

Сербы

На пост Президента Республики Сербской

Голосование 
Избирательные участки в Боснии и Герцеговине открылись 12 октября в 7 часов утра, а закрылись в 19:00 (9.00 и 21.00, соответственно, по московскому времени). В избирательных списках находилось свыше 65 политических организаций и независимых кандидатов. Правом голоса обладали около 3 миллионов 200 тысяч граждан страны. По данным Центральной избирательной комиссии БиГ явка в целом по стране составила 50,1 %, в Республике Сербской — 53,15 %, в Федерации Боснии и Герцеговины — 48,27 %.

Результат 
Партия демократического действия набрала большинство голосов (305 715 голосов) и получила ещё 3 места в парламенте (после выборов — 10)

СНСД (255 156 голосов) потерял 2 места (после выборов — 6)

Сербская Демократическая Партия (211 603 голоса) получила 1 место (после выборов — 5)

Демократический фронт (150 767 голосов) получил 5 мест (после выборов — 5)

Союз за лучшее будущее БиГ (142 003) сохранил прежнее количество мест (после выборов — 4)

Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины получило 1 место (после выборов — 4)

Примечания 

Выборы в Боснии и Герцеговине
Босния и Герцеговина
Октябрь 2014 года в Боснии и Герцеговине
2014 год в Боснии и Герцеговине